Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet férfi gyorstüzelő pisztoly versenyszámát július 29. és 30. között rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

 A világrekordokról nincs hiteles adat.

A versenyen új olimpiai rekord született:

Selejtező

Elődöntő

Döntő

Olimpiai rekordok a verseny előtt nem voltak érvényben az ISSF szabálymódosítása miatt.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
A versenyzők kétszer 30 lövést adtak le 25 méteres távolságról, a selejtező első 8 helyezettje jutott az elődöntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.

Elődöntő 
A versenyzők négyszer 5 lövést adtak le, az elődöntő első 4 helyezettje jutott a döntőbe és magával vitte az elődöntőben elért összpontszámát.

Döntő

Források 
 

Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon